Румыния на летних Олимпийских играх 2016 года будет представлена как минимум в пятнадцати видах спорта.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Константин Адам
 Влад-Драгос Айкобоаэ
 Тоадер-Андрей Гонтару
 Марьюс Козмьюк
 Александру Паламариу
 Кристи Илие Пыргие
 Джанина-Элена Беляга
 Мэдэлина Береш
 Аделина Богуш
 Андрея Богьян
 Даниэла Друнча
 Роксана Коджану
 Йонела-Ливия Лехачи
 Лаура Опря
 Михаэла Петрилэ
 Юлиана Попа
 Йоана Струнгару

  Бокс
 Михай Нистор

  Борьба
 Вольная борьба
 Иван Гуйдя
 Альберт Саритов
 Алина Вук

 Греко-римская борьба
 Алин Алексук-Чурариу
 Йон Панайт

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Сергей Цветков

  Гандбол
 Валентина Ардян-Элисей
 Аурелия Брэдяну
 Элиза Бучески
 Патриция Визитиу
 Мелинда Гейгер
 Флорина Кинтоан
 Оана Маня
 Лаура Мойсэ
 Ионика Мунтяну
 Кристина Нягу
 Габриэла Перияну
 Габриэлла Сюч
 Паула Унгуряну
 Камелия Хотя

  Дзюдо
 Даниэль Натя
 Андрея Кицу
 Корина Кэприориу
 Моника Унгуряну

  Лёгкая атлетика
 Андрей Гаг
 Мариус Ионеску
 Марьюс Кочоран
 Нарчис Михэйлэ
 Мариан Опря
 Николае Соаре
 Андрэя Арсине
 Клаудия Бобоча
 Анчуца Бобочел
 Кристина Бужин
 Анамария Ионицэ
 Даниэла Кырлан
 Андреа Миклос
 Элена Панцурою
 Аделина Пастор
 Флорина Пьедевара
 Ана Вероника Родян
 Алина Ротару
 Бьянка Рэзор
 Паула Тодоран
 Клаудия Штеф

  Настольный теннис
 Овидиу Ионеску
 Адриан Кришан
 Даниэла Додян
 Элизабета Самара
 Бернадетт Соч

  Плавание
 Роберт Глинцэ
 Мариус Раду
 Норберт Тордафир
 Ана-Юлия Даскэл

  Спортивная гимнастика
 Марьян Дрэгулеску
 Андрей Мунтян
 Каталина Понор

  Стрельба
 Алин Молдовяну

  Теннис
 Флорин Мерджа
 Хория Текэу
 Ирина-Камелия Бегу
 Кристина-Андрея Миту
 Моника Никулеску
 Йоана Ралука Олару

  Тяжёлая атлетика
 Квота 1
 Квота 2
 Квота 3

  Фехтование
 Тибериу Долничану
 Симона Герман
 Мэлина Кэлугэряну
 Симона Поп
 Ана Мария Попеску

 Художественная гимнастика
 Ана Луиза Фильорьяну

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В отборочный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

 Женщины

Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
 Вольная борьба

 Греко-римская борьба

Женщины
 Вольная борьба

Велоспорт

Шоссе 
Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Гандбол

Женщины 
Женская сборная Румынии квалифицировалась на Игры, заняв первое место в квалификационном турнире, который прошёл с 18 по 20 марта 2016 года в Ольборге.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

 Гимнастика 
  Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Женщины
 Индивидуальные упражнения

  Художественная гимнастика 

Женщины

 Гребля на байдарках и каноэ 

  Гладкая вода 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде проходили в лагуне Родригу-ди-Фрейташ, которая находится на территории города Рио-де-Жанейро. В каждой дисциплине соревнования проходили в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

Из-за допингового скандала 16 июля 2016 года Международная федерация гребли на каноэ (ICF) дисквалифицировала гребную сборную Румынии на год, в результате чего румынские спортсмены лишились возможности выступить на Играх 2016 года.

  Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Мужчины

 Женщины

  Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

 Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Женщины

Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

19 ноября 2015 года международная федерация тяжёлой атлетики на встрече в Хьюстоне приняла решение сократить олимпийскую квоту сборной Румынии, из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

Мужчины

Женщины

Фехтование 

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

 Мужчины

 Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Румынии  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Румынии 
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Румынии в 2016 году